Novi Mikanovci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Stari Mikanovci, Vukovarsko-srijemska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 677 stanovnika te 214 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe
Mate Ergović, glumac

Izvori

Naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji